Qernertulissuaq bezeichnet:
 Qernertulissuaq (Insel, Nuuk, nördlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qernertulissuaq (Insel, Nuuk, südlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland